Por Olympique podemos referirnos a:
Clubes
Biarritz Olympique Pays Basque
Lille Olympique Sporting Club
Nîmes Olympique
Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur
Olympique de Marsella
Olympique Lyonnais
Vannes Olympique Club
Estadios
Stade Olympique Yves-du-Manoir